Gate steht für:

 Zugang vom Terminal eines Flughafens zu den Flugzeugen, siehe Flugsteig
 -gate, ein Suffix zur Benennung von Skandalen
 Gate-Elektrode, Steuerelektrode bei verschiedenen Halbleiterbauelementen
 im englischen Sprachraum auch für ein elektronisches Bauelement für die Realisierung einer Booleschen Funktion, siehe Logikgatter
 Gate (Audio), ein Effektgerät in der Tontechnik
 Gate (Band), eine deutsche Band der 1970er Jahre
 Gåte, norwegische Rockband
 ein altes Salzmaß, siehe Kumm (Einheit)
 Gate (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten

 Gate – Die Unterirdischen, kanadischer Horrorfilm aus dem Jahr 1986
 Gate 2 – Das Tor zur Hölle, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1989
 Gate: Jieitai Kano Chi nite, Kaku Tatakaeri, Roman- und Mangareihe von Takumi Yanai
 Gate-Theater in Dublin

Gate ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Gate (* 1990), neuseeländischer Radrennfahrer
 Simon Gate (1883–1945), schwedischer Maler, Designer und Glaskünstler

GATE steht als Abkürzung für:
 GALILEO Test- und Entwicklungsumgebungen, ein Projekt zum Test der Galileo-Messtechnik,
 Global Alliance for Transnational Education, ein internationales Akkreditierungszentrum für Bildungsgänge
 General Architecture for Text Engineering, ein Softwarepaket (Java) zur Verarbeitung natürlicher Sprache

Siehe auch:

 Golden Gate (Begriffsklärung)
 Mount Gate
 Red Gate
 Stargate
 Gates
 Gade

Abkürzung